Ruysdael ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Ruysdael (1878–1960), US-amerikanischer Opernsänger (Bass), Gesangspädagoge und Schauspieler
 Salomon van Ruysdael (um 1600–1670), niederländischer Maler
 Jacob Isaacksz. van Ruisdael (1628/9–1682), niederländischer Maler und Radierer
 Jacob Salomonszoon van Ruysdael (1635–1681), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Ruisdael